Германовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Германовка — прежнее название села Сесерлиг в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва.

Украина 
 Германовка — село в Обуховском районе Киевской области.
 Германовка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.
Германовка — до 1946 года название села Лозовка в Казатинском районе Винницкой области.
Германовка — до 1945 года название села Гармановка в Компанеевском районе Кировоградской области.
Германовка — до 1946 года название села Тарасовка в Пустомытовском районе Львовской области.
Германовка — до 1945 года название села Романовка в Чемеровецком районе Хмельницкой области.